Telefun est une filiale du groupe Orbus créée le , qui édite les sites web Skyrock.com, Skyrock.fm, Chantefrance.com et tasante.com.
Son premier responsable Jean Pierre Barbe, créateur de La Voix du Lézard avec Pierre Bellanger sera à l'origine des premiers numéros de téléphone surtaxés en France. Elle édite également les applications Smax, Yax et Bugs de Romano, disponibles sur l'Appstore Apple et le Google PlayStore. Son actuel PDG est Pierre Bellanger.

Notes et références

Voir aussi 
 Skyrock
 Skyrock.com
 Orbus

Entreprise fondée en 1985
Entreprise Internet ayant son siège en France